Heyman:
 David Heyman
 Marcin Heyman
 Paul Heyman

 (7738) Heyman

Zobacz też 
 Heymann